Josef Larsson (ur. 5 grudnia 1989 w Sollefteå) – szwedzki skoczek narciarski, zawodnik klubu Sollefteå GIF. Wielokrotny medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
We wrześniu 2006 zadebiutował w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS, zajmując lokaty w czwartej dziesiątce konkursów FIS Cup odbywających się w miejscowości Örnsköldsvik. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył rok później w Falun, gdzie był 13. W czołowej dziesiątce zawodów tej rangi po raz pierwszy uplasował się 28 sierpnia 2010 w Örnsköldsvik, gdzie zajął 9. pozycję.

W marcu 2008 po raz pierwszy wystąpił w Pucharze Kontynentalnym, plasując się w czwartej dziesiątce konkursów rozegranych w Vancouver. W lutym 2010 w Willingen zadebiutował w Pucharze Świata. Ze względu na brak prawa startu w konkursach indywidualnych w zawodach tej rangi (Larsson bowiem nigdy nie zdobył punktów Pucharu Kontynentalnego) nie mógł wystąpić w kwalifikacjach do zmagań indywidualnych – nawet mimo tego iż pojawił się na liście startowej tej części rywalizacji. Ostatecznie wystąpił więc tylko w zmaganiach drużynowych – 7 lutego 2010 Szwedzi zajęli w nich 14. lokatę.

W styczniu 2012 po raz ostatni wystąpił w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS, a latem 2012 zakończył karierę sportową. W kolejnych latach nadal hobbystycznie uprawiał skoki narciarskie, startując w krajowych zmaganiach na terenie Szwecji. W marcu 2018 powrócił do rywalizacji międzynarodowej plasując się na 42. pozycji w konkursie FIS Cupu rozegranego w Falun.

Indywidualny mistrz Szwecji na skoczni normalnej z 2011 i 2018. W 2011 został również brązowym medalistą na skoczni dużej .

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwedzcy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1989
Ludzie urodzeni w Sollefteå